Wolfgang Beinert ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Beinert (Theologe) (* 1933), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Wolfgang Beinert (Grafiker) (* 1960), deutscher Grafikdesigner und Typograf